Příjmení Vašků nosí více významných osobností:

 Václav Vašků (* 1962) – český novinář a fotograf
 Vladimír Vašků (* 1933) – český historik
 Zdeněk Vašků (* 1944) – český geobotanik